Paper Mario puede referirse a:
 Paper Mario, serie de videojuegos basada en personajes de papel;
 Paper Mario, primer juego de dicha serie.